CPME steht für:
 Canadian Pacific Lines in Maine, Tochtergesellschaft der Canadian Pacific Railway 
 Comité Permanent des Médecins Européens (auch Ständiger Ausschuss der Ärzte der Europäischen Union), siehe Standing Committee of European Physicians
 Confédération des petites et moyennes entreprises, französische Gewerkschaft

CPME